Swisher ist der Name folgender Orte:

 Swisher (Iowa), ein US-amerikanischer Ort im County Johnson County (Iowa)

Swisher ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Brent Swisher (1897–1968), US-amerikanischer Rechts- und Politikwissenschaftler
 Kara Swisher, US-amerikanische Journalistin
 Nick Swisher (* 1980), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:

 Swisher County, ein County im US-amerikanischen Bundesstaates Texas